

Persone
 Annie Dillard (1945) – scrittrice e saggista statunitense 
 Dwaine Dillard (1949-2008) – cestista statunitense
 Jean M. Dillard (1954) – pseudonimo della scrittrice statunitense Jeanne Kalogridis
 Kevin Dillard (1989) – cestista statunitense
 Harrison Dillard (1923-2019) – atleta statunitense
 Mickey Dillard (1958) – cestista statunitense
 Mike Dillard (1965) – batterista statunitense
 Phillip Dillard (1986) – giocatore di football americano statunitense
 Tai Dillard (1981) – ex cestista e allenatrice di pallacanestro statunitense

Altro
 Dillard – comune degli Stati Uniti d'America in Georgia
 Dillard – località degli Stati Uniti d'America in Oregon
 22631 Dillard – asteroide della fascia principale